Dmitrij Stepanovič Poljanskij – politico e diplomatico sovietico
 Dmitrij Poljanskij – triatleta russo
 Igor' Poljanskij – ex nuotatore sovietico